El topónimo Frades puede hacer referencia a:

 Frades, un municipio español de la provincia de La Coruña, en Galicia.
 Frades, una parroquia española del municipio de La Estrada, en la provincia de Pontevedra, Galicia.
 Frades, una freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, en el distrito de Braga.
 Frades de la Sierra, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.